Voici la liste des planètes mineures numérotées de 478001 à 479000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 478001 à 479000

478001-478100

478101-478200

478201-478300

478301-478400

478401-478500

478501-478600

478601-478700

478701-478800

478801-478900

478901-479000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000